Taourirt, est l'ancien de nom de la ville d'Ath Mansour, dans la wilaya de Bouira, en Algérie.
 Taourirt, une ville du Maroc ;
 Taourirt, un village de la commune de Souk Oufella, wilaya de Tizi Ouzou en Algérie.
 Taourirt est le village chef lieu de la commune de Beni Djellil, wilaya de Bejaia en Algérie
 Taourirt est un village de la commune de Bouzguen, wilaya de Tizi Ouzou en Algérie
 Taourirt est une localité de la commune de Reggane, wilaya d'Adrar en Algérie